Tocantins (staat), een deelstaat van Brazilië
 Tocantins (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Tocantins (rivier), een rivier in Brazilië